Alle Macht Aan De Arbeiders, een voormalige Belgische politieke partij
 Amada (Nubië), plaats in Neder-Nubië